Belastingverdrag#Belastingregeling voor het Koninkrijk
 Basisregistratie Kadaster